Plagiopsetta är ett släkte av fiskar. Plagiopsetta ingår i familjen Samaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattfiskar
Plagiopsetta